Hiroshi es un nombre japonés masculino.

 , actor japonés
 , actor japonés
 Hiroshi Fukushima, futbolista japonés
 , futbolista japonés
 , director de cine japonés
 , futbolista japonés 
 , actor de voz japonés
 , futbolista japonés 
 Hiroshi Kichise, futbolista japonés
 , actor japonés
 , presidente y funcionario de Rakuten
 Hiroshi Miyazawa, futbolista japonés
 , futbolista japonés
  cantante japonés
 Hiroshi Nakano, futbolista japonés
 , futbolista japonés
 Hiroshi Narazaki, futbolista japonés
 ,  comediante japonés
 Hiroshi Ninomiya
 Hiroshi Noguchi, futbolista japonés
 Hiroshi Ōshima, general y diplomático japonés
 Hiroshi Otsuki, futbolista japonés
 , futbolista japonés
 , cineasta japonés
 Hiroshi Tetsuto, futbolista japonés
 , expresidente de Nintendo
 Hiroshi Yoshimura (1940-2003), músico y compositor japonés
 Hiroshi Yoshinaga, futbolista japonés

Personajes de ficción 

 Hiroshi Kuronaga, personaje de la novela Battle Royale
 Hiroshi Sato, personaje en The Legend of Korra
 Hiroshi Nohara, padre de Shin-Chan

 
Nombres japoneses
Nombres masculinos